Seven Springs (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina.
 Seven Springs (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania.